НТН:
 НТН — украинская телекомпания
 Независимое телерадиовещание Новосибирска:
 НТН-4 — новосибирская телекомпания
 НТН-12 — новосибирская телекомпания
 Радио НТН — старое название новосибирской радиостанции Юнитон